Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Tumidajski – polski wojskowy
 Antoni Tumidajski – polski kupiec
 Kazimierz Tumidajski – polski wojskowy